O caliptrogénio é formado por células estratificadas e núcleo denso. Ele está revestido pela coifa, tecido este originado pelo mesmo. 

Biologia celular
Anatomia vegetal